«Мама» — кукольный мультипликационный фильм Романа Качанова, снятый по сценарию поэта Сергея Михалкова на киностудии «Союзмультфильм» в 1972 году.

Сюжет 
Этот мультфильм рассказывает поэтическую историю о том, как мама оставляет спящего 5-6-летнего сына и, поцеловав его, отправляется за продуктами в магазин. Там, стоя в очереди на кассу, она представляет себе, как в дом забирается вор, причём забывает во время ограбления пистолет, и её сынишка начинает этим пистолетом играть и из него беспорядочно стрелять. Потом она представляет, как мальчик собирается побриться «опасной» бритвой. Потом она представляет, как сынишка сначала решает спичками сжечь книжные листы с деревянной расписанной посудой, а потом вылезает за голубем на карниз и балансирует на самом краю карниза. Мама мчится домой, а мимо неё проносится пожарная машина и машина скорой помощи… Когда она входит в квартиру, выясняется, что мальчик ещё спит. Она сидит возле него.
В простой и лёгкой форме в этой картине рассказывается о том, что такое материнская любовь и страх за своего ребёнка.

Интересный факт 
 В фильме не произносится ни одного слова.

Критика 
 Как отмечает Л. Закржевская:

Примечания

Ссылки 
 
 «Мама»

Кукольные мультфильмы СССР 1972 года
Мультфильмы Романа Качанова
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Мультфильмы по произведениям Сергея Михалкова
Мультфильмы о детях
Статьи проекта Мультипликация